Die 1. Bundesliga Snooker 2016/17 war die 19. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse in der Billardvariante Snooker. Sie begann am 15. Oktober 2016 und endete am 21. Mai 2017.

Deutscher Meister wurde nach 2014 zum zweiten Mal der BC Stuttgart 1891. Titelverteidiger war der SC 147 Essen, der nun den vierten Platz belegte.

Tabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die Relegation fand vom 17. bis 18. Juni im Vereinsheim des SC Breakers Rüsselsheim statt. Die Snookerfabrik Berlin traf als Sechster der Bundesliga auf die Zweitplatzierten der beiden Staffeln der 2. Bundesliga, den SC Hamburg und den SSC Fürth. Die Berliner konnten sich mit einem Unentschieden gegen Hamburg und einem Sieg gegen Fürth durchsetzen und blieben somit in der ersten Liga.

Ergebnisse 

|}

Tabelle

Einzelrangliste

Century-Breaks 
7 Spieler erzielten insgesamt 12 Century-Breaks.

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2016/17 auf der Website der Deutschen Billard-Union

Einzelnachweise 

2016
Snookerveranstaltung 2016
Snookerveranstaltung 2017